Ригидо́порус () — род грибов семейства Мерипиловых. Многие виды из рода Rigidoporus вызывают заболевания растений.

Виды 
 Rigidoporus adnatus Corner, 1987
 Rigidoporus albiporus Corner, 1992
 Rigidoporus amazonicus Ryvarden, 1987
 Rigidoporus aurantiacus Ryvarden & Iturr., 2003
 Rigidoporus aureofulvus (Lloyd) P. K. Buchanan & Ryvarden, 1988
 Rigidoporus biokoensis (Bres. ex Lloyd) Ryvarden, 1972
 Rigidoporus camschadalicus (Parmasto) Domanski, 1974
 Rigidoporus cinereus Núñez & Ryvarden, 1999
 Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden, 1983 — Ригидопорус шафранно-жёлтый
 Rigidoporus defibulatus (D. A. Reid) Corner, 1987
 Rigidoporus dextrinoideus I. Johans. & Ryvarden, 1979
 Rigidoporus eminens Y. C. Dai, 1998
 Rigidoporus erectus Corner, 1987
 Rigidoporus furcatus Núñez & Ryvarden, 2001
 Rigidoporus hainanicus J. D. Zhao & X. Q. Zhang, 1991
 Rigidoporus hypobrunneides Corner, 1987
 Rigidoporus incarnatus Corner, 1987
 Rigidoporus incurvus (Berk. ex Cooke) Ryvarden, 1988
 Rigidoporus laetus (Cooke) P. K. Buchanan & Ryvarden, 1988
 Rigidoporus lineatus (Pers.) Ryvarden, 1972
 Rigidoporus longicystidius P. K. Buchanan & Ryvarden, 2000
 Rigidoporus malayanus (Corner) T. Hatt., 2003
 Rigidoporus microporus (Sw.) Overeem, 1924
 Rigidoporus moeszii (Pilát ex Pilát) Pouzar, 1966
 Rigidoporus mutabilis I. Lindblad & Ryvarden, 1999
 Rigidoporus ochraceicinctus Corner, 1992
 Rigidoporus parvulus Corner, 1987
 Rigidoporus patellarius Corner, 1987
 Rigidoporus pendulus Ryvarden, 1990
 Rigidoporus rigidus (Lév.) J. E. Wright
 Rigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk, 1966
 Rigidoporus subpileatus Corner, 1987
 Rigidoporus sulphureus Corner, 1987
 Rigidoporus trametoides Corner, 1987
 Rigidoporus ulmarius (Sowerby) Imazeki, 1952
 Rigidoporus umbonatipes Rajchenb., 1987
 Rigidoporus undatus (Pers.) Donk, 1967
 Rigidoporus vinaceus Corner, 1987
 Rigidoporus vinctus (Berk.) Ryvarden, 1972

Ссылки 
 Encyclopedia of Life. Rigidoporus

Мерипиловые
Роды грибов